Dipsacàcia, Dipsacàcies, o Dipsacaceae, és una família de plantes amb flors.

Aquesta famiía botànica ha estat reconeguda com la família del cardó, de l'ordre Dipsacales que conté 11 gèneres i350 espècies d'herbes i arbustos perennes o biennals en onze gèneres. Actualment les espècies es col·loquen a la família Caprifoliaceae. Originaris de la majoria de climes temperats, es troben a Europa, Àsia i Àfrica. Algunes espècies d'aquesta família s'han naturalitzat en altres llocs. Les espigues del cardó comú no són especialment espinoses i poden ser força suaus. En alguns llocs, les punxes s'utilitzaven per cardar la llana.

Gèneres 
 Acanthocalyx
 Dipsacus 
 Knautia
 Scabiosa
 Succisa
 Succisella
 Morina – també ubicat en la seva pròpia família, Morinaceae.
 Cephalaria
 Pterocephalus
 Callistemma
 Pycnocomon
 Triplostegia

Referències